Župnija Primskovo je lahko:

 Župnija Kranj - Primskovo
 Župnija Primskovo na Dolenjskem